W Rumunii
 Tăutești – wieś w okręgu Botoszany, w gminie Ungureni
 Tăutești – wieś w okręgu Jassy, w gminie Rediu
 Tăutești – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Zamostea